Ravanj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rāvanj, ort, Markazi,

Montenegro 

 Ravan (berg i Montenegro), 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar